Афидант (Афид,  «беспощадный») — персонаж древнегреческой мифологии. Согласно Гесиоду, сын Аркада, отец Сфенебеи. Мать Леанира, сын Алей, дочери Сфенебея и Левкона. Получил Тегею, которую поэты называют «Афидантовой долей». Добавил к 8 демам Тегеи дем Афиданты.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Аркадии
Цари Аркадии